Pasco megye, megye az Amerikai Egyesült Államokban, Florida államban
Pasco megye, megye Peruban